Kyle Naughton (født 17. november 1988) er en engelsk fodboldspiller der spiller for Swansea som forsvarsspiller. Han er et produkt af Sheffield Uniteds akademi.

Landshold 

I november 2008, efter elleve liga optrædener, blev Naughton kaldt op til Englands U/21 landshold for at være med til en venskabskamp mod den Tjekkiske Republiks U/21 landshold på Bramall Lane. Han gjorde sit debut, i en 2-0 sejr, hvor han kom på banen i 60. minut. Naughton kan også vælge at spille for Irlands landshold.

Karrierestatistik

Eksterne henvisninger 

Fodboldspillere fra England
Fodboldspillere fra Sheffield United F.C.
Fodboldspillere fra Tottenham Hotspur F.C.
Fodboldspillere fra Middlesbrough F.C.
Fodboldspillere fra Leicester City F.C.
Fodboldspillere fra Norwich City F.C.
Personer fra Sheffield